Les prières associées au chapelet sont des prières chrétiennes dites à l'aide d'un chapelet. Ces prières récitent des séquences de mots spécifiques (ou des prières entières) sur différentes parties du chapelet.

Saint Rosaire 
L'exemple le plus connu de prière basée sur le chapelet est le "Saint Rosaire" et consiste en la contemplation de cinq mystères du Rosaire, tandis que les prières de Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père sont récitées.

Cette prière du chapelet remonte à plusieurs siècles et il existe des points de vue divergents parmi les experts sur son histoire exacte. Au , le pape Pie V a établi la forme actuelle des 15 mystères originaux pour ce chapelet et ils le sont restés jusqu'au . Le pape Jean-Paul II a étendu le nombre de mystères de ce chapelet en rajoutant les mystères lumineux, tout en gardant les mystères originaux intacts.

Dans les établissements monastiques, on attendait des moines qu'ils prient quotidiennement la Liturgie des Heures en latin, la langue liturgique de l'Église chrétienne occidentale. Les moines chrétiens, en plus des ecclésiastiques, « récitaient ou chantaient les psaumes comme une source majeure de culte horaire ». Puisqu'il y avait 150 psaumes, cela pouvait éventuellement aller jusqu'à 150 fois par jour. Pour compter ces répétitions, ils ont utilisé des perles enfilées sur une corde et cet ensemble de perles de prière est devenu communément connu sous le nom de pater noster, qui est le latin pour "Notre Père".

Dans certaines maisons, frères laïcs qui ne comprenaient pas le latin ou qui étaient illettrés étaient tenus de dire la prière du Seigneur (aussi appelé le « Notre Père) un certain nombre de fois par jour tout en méditant sur les mystères de l'Incarnation du Christ. Les laïcs ont adopté cette pratique comme une forme de dévotion populaire. Le Paternoster pouvait être de longueur variable, mais était souvent composé de cinq dizaines de perles, qui, une fois exécutées trois fois, constituaient 150 prières. D'autres Paternosters, notamment ceux utilisés par les laïcs, peuvent n'avoir eu que dix perles et peuvent également avoir été très ornés. Aujourd'hui, certains ordres religieux anglicans, tels que les Solitaires de DeKoven, fabriquent et promulguent la Corde du Pater Noster, dans le cadre de la vie spirituelle chrétienne.

Chapelet de Saint Michel 

Le chapelet à saint Michel Archange a été approuvé par le pape Pie IX en 1851 et donne droit à des indulgences. Il est basé sur une vision de l'archange Saint Michel rapportée par la religieuse carmélite portugaise Antonia d'Astonac.

Le chapelet comprend neuf salutations, une pour chaque chœur d'anges. Un Notre Père et trois Je vous salue Marie sont dits sur chaque section (une grande et trois petites perles). Il se termine par quatre Nos Pères, honorant les Saints Michel, Gabriel, Raphaël et l'ange gardien du fidèle. Le chapelet commence par un acte de contrition et se termine par une prière à Saint Michel.

Chapelet Servite 
En 1233, sept des membres d'une confrérie florentine consacrée à la Sainte Mère de Dieu étaient réunis en prière sous la présidence d'Alessio Falconieri. Selon la tradition, Marie est apparue aux jeunes gens et les a exhortés à se consacrer à son service, à la retraite du monde. Ils se sont retirés sur les pentes désertes du Monte Senario près de Florence, où ils ont eu une autre vision de Marie. Là, ils formèrent un nouvel Ordre appelé les Serviteurs de Marie, ou Servites, en reconnaissance de leur manière particulière de vénérer Notre-Dame des Douleurs. Le chapelet servite de sept "semaines" est appelé diversement chapelet servite, Rosaire des Sept Douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie, ou chapelet des sept épées. Une série de prières d'introduction pour le chapelet servite a été écrite par saint Alphonse Liguori dans son livre Les Gloires de Marie.

Couronne franciscaine 
En 1263, saint Bonaventure, ministre général de l'Ordre franciscain, encourage la dévotion liturgique honorant le mystère de la Visitation. Le chapelet franciscain, ou comme on l'appelle proprement, la couronne franciscaine, s'est développé au début du  et a été officiellement créé en 1422. La couronne franciscaine se compose de sept dizaines de Je vous salue Marie, chacune précédée d'un Notre Père et suivie d'un Gloire à Dieu, et complétée par deux autres Je vous salue Marie après la  pour compléter le nombre 72 qui serait l'âge de Marie le temps de son Assomption. La Couronne rappelle les sept joies de Marie et comment elle a répondu à la grâce de Dieu dans sa vie. En plus de développer cette dévotion mariale, les franciscains sont crédités d'avoir ajouté les derniers mots au Je vous salue Marie : Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs (d'après les écrits de saint Bernardino de Sienne ) maintenant et à l'heure de notre mort (d'après les écrits des Pères servites et du bréviaire romain).

Rosaire de Saint-Antoine 
Les Irlandais (en particulier les gaéliques) et leurs descendants ont pour tradition de dire treize Aves plutôt que dix, en l'honneur de saint Antoine de Padoue, dont la fête est le . Aussi appelé chapelet de Saint-Antoine, ses prières sont accompagnées d'un poème appelé le Répons Miraculeux ou si quideris, écrit par saint Bonaventure.

Rosaire des saintes plaies 
Le Rosaire des Saintes Plaies a été introduit au début du  par la Vénérable sœur Marie-Marthe Chambon, une sœur laïque du Monastère de l'Ordre de la Visitation à Chambéry, en France.

Ce chapelet médite spécifiquement sur les blessures de Jésus-Christ en tant qu'acte de réparation pour les péchés du monde. Ce chapelet se concentre également sur les prières pour les âmes du purgatoire. Sœur Marie Marthe a attribué à Jésus le but suivant du chapelet: « Il ne faut pas oublier ... les âmes du purgatoire, car il y en a peu qui pensent à leur soulagement. . . Les Saintes Plaies sont le trésor des trésors pour les âmes du Purgatoire. "

Chapelet de la miséricorde divine 
Le Chapelet de la Divine Miséricorde a été introduit au début des années 1930 par Sainte Faustine Kowalska, une religieuse qui vivait à Płock, en Pologne. Le thème de cette prière est la miséricorde de Dieu et se concentre sur trois formes de miséricorde : obtenir la miséricorde, faire confiance à la miséricorde du Christ et faire preuve de miséricorde envers les autres. En 2000, le pape Jean-Paul II a ordonné que le dimanche après Pâques soit rebaptisé dimanche de la miséricorde divine, où les catholiques doivent se souvenir de l'institution du sacrement de la pénitence.

Sainte Faustine Kowalska et Carmela Carabelli ont attribué leurs prières à Jésus dans le cadre de leurs visions du Christ.

Chapelet de Sainte-Brigitte 
Le chapelet prié par l'ordre de Sainte-Brigitte comprend 7 Notre Père (pour honorer les joies et les peines de la Sainte Vierge) et 63 Je vous salue Marie, un pour chaque année (présumée) de sa vie avant l'Assomption. La disposition des perles est une boucle contenant six dizaines, avec une courte chaîne de perles menant au crucifix. Un exemple du chapelet de Sainte-Brigitte peut être vu représenté sur la statue de la Vierge couronnée dans le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes.

Chapelet trinitaire 
Ce terme est utilisé pour au moins deux chapelets différents.

Chapelet Trisagion de l'Ordre Trinitaire 
Premièrement, il peut faire référence au chapelet ou chapelet spécial utilisé par l'Ordre Trinitaire (l'Ordre de la Très Sainte Trinité pour la Rédemption des Captifs), qui a été fondé en France en 1198. Depuis le début, les Trinitaires ont utilisé une forme de prière basée sur le Trisagion (parfois Trisagium ou Triagion, du grec «trois fois» + «saint»). C'est une prière byzantine à la louange de la Trinité : sa forme la plus simple est "Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, ayez pitié de nous".

Le chapelet Trisagion comprend trois groupes de neuf perles. En récitant le chapelet, chaque groupe est précédé du Trisagion et du Notre Père. Une prière spéciale est dite sur chacune des neuf perles : "À vous, louange, gloire et action de grâce pour toujours, bienheureuse Trinité. Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu de puissance ; le ciel et la terre sont pleins de ta gloire." Chaque groupe de neuf prières est suivi d'un Gloire au Père, et le tout se termine par une prière de clôture.

Comme pour les autres chapelets spécifiques à un ordre religieux particulier, son histoire est plutôt trouble. La première question est de savoir depuis combien de temps les Trinitaires ont utilisé le Trisagion et ses prières associées. Les prières elles-mêmes sont assez anciennes et peuvent très bien être arrivées aux Trinitaires de Byzance grâce à leurs relations au Moyen-Orient. Le Trisagion lui-même peut être retracé au moins aussi loin que le concile de Chalcédoine (451 après J.-C.) et peut-être plus loin. L'utilisation de ces prières particulières par les Trinitaires peut très bien remonter aux débuts de l'Ordre.

Une autre question est de savoir quand les perles ont commencé à être utilisées pour compter ces prières. Réciter un certain nombre de prières n'implique pas nécessairement la présence de perles - les prières peuvent être comptées sur les doigts, en déplaçant une cheville d'un trou à l'autre, etc. Il est possible que les perles Trisagion aient été vues pour la première fois au , lorsque d'autres chapelets sont devenus populaires.

Autres chapelets trinitaires 
Le terme «chapelet trinitaire» peut désigner tout ensemble de chapelet chrétien sur lequel sont dites des prières à la Sainte Trinité (Père, Fils et Saint-Esprit).

Un chapelet trinitaire de ce type peut comprendre la même forme de base  que le chapelet marial traditionnel avec 5 décades de 10 perles et des prières d'introduction, et cetera.

Il existe plusieurs de ces chapelets trinitaires, tous d'origine relativement récente. L'un, par exemple, utilise la prière: "Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, roi céleste, tu es le Seigneur ! Tu es béni au ciel, et ta parole sacrée est bénie ! Saint Jésus, fils éternellement engendré de Dieu, envoie ton Saint-Esprit sur nous et allume dans nos cœurs le feu de ton amour divin".

Chapelet œcuménique des miracles 
Le chapelet œcuménique des miracles est prié sur le chapelet marial traditionnel et est basé sur la méditation des miracles de Jésus. Il a obtenu une réponse favorable de chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes et est prié par les membres de ces dénominations. Les principales caractéristiques du chapelet œcuménique comprennent la prière du Symbole de Nicée sur le crucifix ou la croix, la prière connue sous le nom de "Le plus grand commandement" sur toutes les petites perles et la prière connue sous le nom de " La grande commission " sur les grandes ; en revenant à la médaille à la fin du chapelet, la prière de Jésus est priée.

Chotki 
Alors que l'utilisation du chapelet catholique romain a été progressivement adoptée par de nombreux catholiques orientaux, de nombreuses églises catholiques orientales ont entrepris une campagne de dé-latinisation liturgique, supprimant les dévotions et pratiques importées (comme le chapelet) qui ont obscurci et remplacé les dévotions traditionnelles des Églises catholiques orientales. Par la suite, la prière la plus courante utilisée dans les Églises chrétiennes orientales (orthodoxe orientale et catholique orientale) est la prière de Jésus, qui utilise la plus ancienne corde de prière (chotki), une corde nouée (plutôt que des perles). La corde de prière n'est pas aussi fixe que le chapelet occidental (elle peut avoir 10, 33, 50, 100 ou 500 nœuds) et elle utilise normalement des perles uniquement comme séparateurs entre les sections. La corde de prière orientale est souvent divisée en dizainees, mais elle peut également être divisée en sections de 25 ou d'un autre nombre, ou pas du tout divisée.

Chapelet anglican 
Parmi les anglicans de la Haute Église, on utilise parfois un chapelet particulier. Cet ensemble est également connu sous le nom de « chapelet anglican »  ou de « chapelet chrétien », ce dernier terme résultant de la popularité que cet ensemble a acquis parmi les chrétiens de diverses autres traditions. Les ensembles de perles anglicans contiennent 28 perles en groupes de sept appelés « semaines », avec une grosse perle supplémentaire avant chacune. Au total, il y a 33 perles représentant les années de la vie de Jésus sur Terre. Un certain nombre d'anglicans utilisent la prière de Jésus, tout comme les chrétiens d'Orient, mais il n'y a pas de prières ou de méditations ordonnées par l'Église dans la pratique anglicane. Certains anglo-catholiques utilisent le chapelet marial traditionnel.

Voir également 

 Komboloï

Références 

Prière catholique
Rosaire
Pages avec des traductions non relues